Нехворо́ща — название населённых пунктов на Украине:

 Нехвороща — село в Владимир-Волынском районе Волынской области.
 Нехвороща — село в Новосанжарском районе Полтавской области.

См. также 
 Малая Нехвороща